HOB bezeichnet:

 House of Boys, eine Bordellform

Hob bzw. Hob. bezeichnet:
 Hob (Computerspiel), ein Action-Adventure von Runic Games
 das Hoboken-Verzeichnis der Werke von Joseph Haydn

hob steht für:
 Mari (ozeanische Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

HOB